Эспита:

 Эспита — город в Мексике, штат Юкатан.
 Эспита — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.